Torbomysz (Saccostomus) – rodzaj ssaka z podrodziny wielkoszczurów (Cricetomyinae) w rodzinie malgaszomyszowatych (Nesomyidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Afryce (Somalia, Etiopia, Demokratyczna Republika Konga, Uganda, Kenia, Tanzania, Malawi, Zambia, Angola, Namibia, Zimbabwe, Mozambik i Południowa Afryka; być może Eswatini).

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 95–173 mm, długość ogona 28–74 mm, długość ucha 14–22 mm, długość tylnej stopy 17–25 mm; masa ciała 33–81 g.

Systematyka

Etymologia  
 Saccostomus:  sakkos „torba”; στομα stoma, στοματος stomatos „usta”.
 Eosaccomys: gr. εως eōs lub ηως ēōs „wschodni, orientalny”; σακκος sakkos „torba”; μυς mus, μυος muos „mysz”. Nieuzasadniona nazwa zastępcza dla Saccostomus , ponieważ T.S. Palmer uważał, że nazwa ta jest zajęta przez Saccostoma  (Reptilia).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Saccostomus mearnsi  – torbomysz kenijska
 Saccostomus umbriventer 
 Saccostomus campestris  – torbomysz sawannowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Malgaszomyszowate